Севтап Йозалтун () е турска актриса.

Биография 
Севтап Йозалтун е родена на 9 декември 1984 година в град Артвин, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Севтап Йозалтун в SinemaTürk 
 Севтап Йозалтун в Diziler.com 
 Севтап Йозалтун в Sinemalar.com 
 Севтап Йозалтун в IMDb 

Турски актьори и актриси